Danguy ist der Familienname folgender Personen:

 Der Illustre Danguy (18. Jhd.), französischer Virtuose und Drehleierspieler
 Jean Danguy (1863–1926), französischer Maler
 Paul Auguste Danguy (1862–1942), französischer Botaniker